Марсело Флорес Дорелл (; ) — мексиканский футболист, полузащитник лондонского клуба «Арсенал», выступающий на правах аренды за «Реал Овьедо», и национальной сборной Мексики.

Флорес родился в Канаде в семье англичанки и бывшего мексиканского футболиста Рубена Флореса.

Клубная карьера 
Флорес — воспитанник английских клубов «Ипсвич Таун» и «Арсенал». С последней в октябре 2020 года подписал профессиональный контракт. Его впервые вызвали в основную команду «Арсенала» 4 апреля 2022 года, когда он оказался на скамейке запасных перед матчем с «Кристал Пэлас», но в матче он не появился.

20 июля 2022 года был отдан в аренду на сезон в испанский клуб «Реал Овьедо». 15 августа дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в матче Сегунды против «Андорры».

Международная карьера 
9 декабря 2021 года в товарищеском матче против сборной Чили Флорес дебютировал за сборную Мексики.

Примечания 

Футболисты Канады
Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Реал Овьедо»